49-я пехотная дивизия () — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны. Дивизия была уничтожена в Аахене в октябре 1944 года. Уцелевшие части были использованы для восстановления 246-й народно-гренадерской дивизии.

История 
49-я пехотная дивизия была сформирована 1 февраля 1944 года недалеко от Булонь-сюр-Мер в оккупированной немцами Франции из  191-й резервной дивизии. Процесс реорганизации 191-й резервной дивизии начался 19 ноября 1943 года. Впоследствии 49-я пехотная дивизия исполняла функции береговой обороны от возможного морского вторжения западных союзников.

Когда это вторжение стало реальностью в форме операции «Оверлорд», 49-я пехотная дивизия под командованием генерал-лейтенанта Зигфрида Махольца была передана 5-й танковой армии. Немецкие части не смогли удержать свои позиции и были вытеснены в сторону Аахена в Германии. В октябре 1944 года в районе Аахена дивизия была уничтожена союзными войсками.

5 декабря 1944 года после разгрома под Аахеном остатки дивизии были использованы для восстановления 246-й народно-гренадерской дивизии.

Местонахождение 
 с февраля по август 1944 (Франция)
 с августа по декабрь 1944 (Бельгия)

Подчинение 
 82-й армейский корпус 15-й армии группы армий «D» (1 февраля - 9 июня 1944)
 58-й танковый корпус 5-й танковой армии группы армий «Б» (9 июня - 8 октября 1944)

Командиры 
 генерал-лейтенант Зигфрид Махольц (1 февраля - 4 сентября 1944)
 генерал-лейтенант Волльрат Люббе (4 сентября - 5 декабря 1944)

Состав 
 148-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 148)
 149-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 149)
 150-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 150)
 149-й артиллерийский полк (Artillerie-Regiment 149)
 149-й сапёрный батальон (Pionier-Bataillon 149)
 149-я противотанковая батарея (Panzerjäger-Kompanie 149)
 149-й фузилёрный батальон (Füsilier-Bataillon 149)
 149-й батальон связи (Nachrichten-Abteilung 149)
 149-й отряд материального обеспечения (Nachschubtruppen 149)
 149-й полевой запасной батальон (Feldersatz-Bataillon 149)

См. также 
 59-я пехотная дивизия
 Список дивизий вермахта и войск СС

Литература 
 Georg Tessin. Band 3: Die Landstreitkräfte. Nr. 6-14 // Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945 — 2. — Osnabrück: Biblio Verlag, 1974. — Vol. 3. — 330 p. — ISBN 3-764-80942-6.

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году